Gramlich ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Gramlich (* 1974), deutsche Fußballspielerin
 Edward Gramlich (1939–2007), amerikanischer Ökonom
 Georg Michael Gramlich (1795–1880), deutscher Kaufmann, Konsul und Ehrenbürger der Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck
 Hermann Gramlich (1913–1942), deutscher Fußballspieler
 Horst Gramlich (* 1938), deutscher Politiker (SPD) 
 Klaus Gramlich (* 1939), deutscher Fußballfunktionär
 Ludwig Gramlich (* 1951), deutscher Jurist
 Richard Gramlich (1925–2006), deutscher Religionswissenschaftler
 Rudolf Gramlich (1908–1988), deutscher Fußballspieler
 Valentin Gramlich (* 1948), deutscher Politiker, Staatssekretär in Sachsen-Anhalt